Der JSM Challenger of Champaign-Urbana 2013 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 16. November 2013 in Champaign stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 11. November 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 20 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Joshua Milton
 Daniel Smethurst
 Dimitar Kutrowski
 Evan King

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 66 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Champaign (Illinois)